

События 
 Карл Бедекер, немецкий издатель, основал в Кобленце издательство путеводителей по различным странам.
 В городе Турку (Финляндия) происходит пожар, после которого город выстраивают заново.
 1 мая — безуспешная попытка снять осаду столицы Гондураса г. Комаягуа, осаждённой федеральной армией. Остатки войск противников президента Федерации Арсе ушли в Никарагуа.
 4 мая — в Афинах во время штурма Акрополя погиб главнокомандующий войсками континентальной Греции Георгиос Караискакис.
 27 сентября — издание в России Высочайше утверждённого Устава Кабинета Его Императорского Величества.
 20 октября — состоялось Наваринское сражение.
 11 ноября — армия Франсиско Морасана разбила федеральные войска Соединённых провинций Центральной Америки в битве в долине Ла-Тринидад. На следующий день Морасан вступил в Тегусигальпу.
 26 ноября — армия Франсиско Морасана вступила в столицу Гондураса город Комаягуа. Морасан стал правителем страны.
 Венгерский физик и электротехник Аньош Иштван Йедлик сконструировал первую в мире динамо-машину.
 Создание особого корпуса жандармов.
 Произошел первый обзор общественного мнения, подготовленный III Отделением Собственной Его Императорского Величества канцелярии.
 В России для военных чинов IV класса были установлены особые звания — свиты его величества генерал-майор и свиты его величества контр-адмирал (первые их пожалования состоялись в 1829 г.).

Наука

Литература

Железнодорожный транспорт

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1827 году
 13 января — Николай Бекетов, один из основоположников физической химии и химической динамики, заложил основы принципа алюминотермии (умер в 1911 году).
 14 января — Пётр Петро́вич Семёнов-Тян-Ша́нский, русский географ, ботаник, статистик и общественный деятель.
 17 января — Мерославский, Людвик, польский генерал, диктатор восстания 1863 года (умер в 1878 году).
 23 января — Сайго Такамори, один из наиболее влиятельных самураев в японской истории.
 15 февраля — Поликарп Андреевич Гирштовт, российский хирург, издатель, редактор, доктор медицины (ум. 1877).
 24 февраля — Лидия Беккер, лидер раннего движения за избирательные права женщин в Великобритании (ум. ).
 12 марта — Джон Р. Джонс, американский военный, участник Гражданской войны (ум. ). 
 16 марта — Бабухин, Александр Иванович, русский гистолог и физиолог
 2 апреля — Хант, Уильям Холман, английский живописец, один из основателей Братства прерафаэлитов (умер в 1910 году)
 5 апреля — Листер, Джозеф, английский хирург (умер в 1912 году).
 15 апреля — Пётр Петрович Глотов, генерал-лейтенант Русской императорской армии, директор Михайловского Воронежского кадетского корпуса (ум. 1888).
 2 июня — Победоносцев, Константин Петрович, русский государственный деятель, обер-прокурор Синода (умер в 1907 году).
 10 июня — Адольф Вармунд, австрийский и немецкий востоковед и педагог.
 17 июля — Абель, Фредерик Август, английский химик (умер в 1902 году).
 4 августа — Йозеф Грубер, австрийский отолог, профессор Венского университета; доктор медицины (умер в 1900 году).
 5 августа — Лангевич, Мариан, польский генерал, участник боёв за освобождение Польши во время восстания 1863 года (умер в 1887 году).
 7 августа — Николай Скворцов, русский генерал от инфантерии.
 13 августа — Франсиско Гомес де Аморим, португальский поэт и писатель.
 20 августа — Костер, Шарль Теодор Анри де, бельгийский писатель (умер в 1879 году).
 16 октября — Бёклин, Арнольд, швейцарский живописец и скульптор (умер в 1901 году).
 21 ноября — Блумнер, Мартин, немецкий композитор, дирижёр, теоретик музыки.
 8 декабря — Гербель, Николай Васильевич, русский поэт-переводчик и издатель (умер в 1883 году).

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1827 году

 19 февраля — Арма́н Огюсте́н Луи́ де Коленку́р, французский государственный деятель и дипломат эпохи Наполеона I (род.1773)
 5 марта — Вольта, Алесандро, итальянский физик и физиолог, один из основоположников учения об электричестве (родился в 1745 году).
 15 марта — Дмитрий Владимирович Веневитинов, русский поэт (родился в 1805 году).
 26 марта — Людвиг ван Бетховен, немецкий композитор.
 2 апреля — Людвиг Генрих Боянус, немецкий естествоиспытатель, анатом и зоолог, один из зачинателей ветеринарии и ветеринарного образования в Литве (родился в 1776 году).
 4 мая — Георгиос Караискакис, один из греческих военачальников периода Войны за освобождения Греции, главнокомандующий войсками континентальной Греции (род.1780)
 12 августа — Уильям Блейк, английский поэт и художник.
 4 ноября — Вильгельм Гауф, немецкий писатель-сказочник.
 15 декабря — Хелен Мария Уильямс, британская поэтесса, прозаик, эссеист и переводчик.

См. также

Примечания